Heřmanov bezeichnet

eine Gemeinde im Okres Děčín, siehe Heřmanov
eine Gemeinde im Okres Žďár nad Sázavou, siehe Heřmanov u Křižanova
Heřmanov, Ortsteil von Teplá, Okres Karlovy Vary
 Heřmanov (Čejkovice), Ortslage von Čejkovice, Okres Znojmo
Heřmanov (Kolešovice), Ortsteil von Kolešovice, Okres Rakovník
Heřmanov (Jindřichovice), Ortslage von Jindřichovice, Okres Sokolov
Heřmanov, Wüstung auf dem Truppenübungsplatz Hradiště, Okres Karlovy Vary